Mortagne (Vosges), municipi francès al departament dels Vosges
 Mortagne-au-Perche, municipi de França al departament de l'Orne a la regió de Baixa Normandia
 Mortagne-du-Nord, municipi francès a la regió de Nord-Pas-de-Calais, departament de Nord 
 Mortagne-sur-Gironde, municipi francès al departament del Charente Marítim
 Mortagne-sur-Sèvre, municipi francès al departament de Vendée
 Comtat de Mortagne, jurisdicció feudal del Maine
 Comtat de Mortagne de Lorena, jurisdicció feudal del Sacre Imperi Romanogermànic a Lorena
 Districte de Mortagne-au-Perche, districte del departament francès de l'Orne
 Bec-de-Mortagne, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Brie-sous-Mortagne, municipi francès al departament de Charente Marítim
 Flines-lès-Mortagne, municipi francès a la regió de Nord-Pas-de-Calais, departament de Nord
 Saint-Langis-lès-Mortagne, municipi francès al departament de l'Orne
 Saint-Maurice-sur-Mortagne, municipi francès al departament dels Vosges
 Sainte-Céronne-lès-Mortagne, municipi francès al departament de l'Orne
 Villiers-sous-Mortagne, municipi francès al departament de l'Orne